Het schoonspringen vanaf de 10 meter toren voor vrouwen tijdens de wereldkampioenschappen schoonspringen 2013 vond plaats op 24 en 25 juli 2013 in het Piscina Municipal de Montjuïc in Barcelona.

Uitslag 
Groen geeft de finalisten weer.

Blauw geeft de halvefinalisten weer.

Bronvermelding 
  Uitslag voorronde
  Uitslag halve finale
  Uitslag finale

Vrouwen 10